Доли́нка (до 1945 року — Ескі-Карагурт, Старий Карагурт; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Примітки